Nemesio Pozuelo puede estar refiriéndose a

 Nemesio Pozuelo Expósito (1904-1980), político y sindicalista español;
 Nemesio Pozuelo Plazuelo (n. 1940), deportista hispano-soviético, hijo del anterior;